Litjens ist der Familienname folgender Personen:

 Michelle Litjens (* 1972), US-amerikanische Politikerin
 Paul Litjens (* 1947), niederländischer Hockeyspieler
 Pieter Litjens (* 1968), niederländischer Politiker